Isarkanal bezeichnet mehrere Seitenkanäle bzw. kanalisierte Abschnitte der Isar:
 den Mittlere-Isar-Kanal
 den Isar-Werkkanal im Stadtgebiet München mit den Wasserkraftwerken Höllriegelskreuth, Pullach und Isarwerk I bis III
 den Mühltalkanal
 den Loisach-Isar-Kanal
 den Werkskanal der Uppenbornwerke
 die Münchner Stadtbäche
 Auer Mühlbach
 Eisbach (Isar)